Miano odnoszące się do kilku księżnych pochodzących z rodu Gryfitów, rządzącego Pomorzem Zachodnim:
 Małgorzata pomorska (1470–1526) – córka Eryka II, księcia wołogoskiego, słupskiego i szczecińskiego,
 Małgorzata pomorska (1518–1569) – księżna brunszwicka na Grubenhagen, córka księcia pomorskiego Jerzego I,
 Małgorzata pomorska (1553–1581) – księżna sasko-lauenburska, córka księcia wołogoskiego Filipa I.

!